Margai est le nom d'une famille d'hommes politiques sierra léonais avec :
 Milton Margai (1895-1964), premier Premier ministre de la Sierra Leone ;
 Albert Margai (1910-1980), second Premier ministre de la Sierra Leone et demi-frère de Milton ;
  (1945-), procureur général et ministre de la Justice, fils d'Albert